Storchenbrunnen bezeichnet folgende Brunnen:
 Storchenbrunnen (Freital), in Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Storchenbrunnen (Gerstungen), in Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Storchenbrunnen, Schliekersbrunnen, Hameln
 Storchenbrunnen (Kopenhagen), in Kopenhagen, Dänemark
 Storchenbrunnen (Riesa), in Riesa, Landkreis Meißen, Sachsen
Siehe auch:
 Queckbrunnen